BENG of bijna-energieneutrale gebouwen, eisen voor nieuwe gebouwen in Nederland met betrekking tot energie
BEng, een type bachelorgraad
Beng (Indonesië), een plaats in Indonesië
Beng (Iran), een plaats in Iran